Aristodimou ist der Familienname folgender Personen:
 Lina Aristodimou (* 1965), zyprische Skirennläuferin
 Sokratis Aristodimou (* 1970), zyprischer Skirennläufer